Рейнеке или Райнеке ():

Фамилия 
 Рейнеке (дворянский род)
 Рейнеке, Александр Георгиевич (1833—1911) — русский военный педагог, генерал-лейтенант.
 Рейнеке, Герман (1888—1973) — немецкий офицер, руководитель службы по делам военнопленных в Третьем Рейхе, военный преступник.
 Рейнеке, Егор Самойлович (1790—1868) — консул Российской империи в Великом герцогстве Мекленбург-Шверинском.
 Рейнеке, Иоганн Адам — немецкий композитор.
 Райнеке, Карл (1824—1910) — немецкий композитор и дирижёр, пианист.
 Рейнеке, Михаил Францевич (1801—1859) — русский учёный-гидрограф, вице-адмирал.
 Райнеке, Пауль (1872—1958) — немецкий археолог, исследователь доисторической эпохи.
 Рейнеке, Франц Францевич (1741—1821) — надворный советник, командир Камчатки (1780—1787), отец М. Ф. Рейнеке.

Двойная фамилия 
 Рейнеке-Черняковская, Екатерина Георгиевна (1892—1942) — советская ученая-ботаник.

Топоним 
 Рейнеке — остров в Японском море.
 Рейнеке — остров в Охотском море ().
 Рейнеке — скала в Охотском море.
 Рейнеке — посёлок в Приморском крае (с 2002 по 2011 год — Рейнике).

См. также 
 Рейнеке-Лис
 Рейнек

Примечания